У́лица Остро́вского — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь одного из писателей: Николая или Александра Островского.

Беларусь 
 Улица Островского — улица в Бресте.
 Улица Островского — улица в Витебске.
 Улица Островского — улица в Гродно.
 Улица Островского — улица в Гомеле.
 Улица Островского — прежнее название улицы Раковская в Минске.
 Улица Островского — улица в Могилёве.

Россия 
 Улица Островского — улица в Абакане.
 Улица Николая Островского — улица в Астрахани.
 Улица Николая Островского — улица в Балашове.
 Улица Островского — улица в Барнауле.
 Улица Николая Островского — улица в Белгороде.
 Улица Островского — улица во Владикавказе.
 Улица Островского — улица в Волгограде.
 Улица Островского — улица в Данкове.
 Улица Островского — улица в Казани.
 Улица Островского — улица в Кирове.
 Улица Островского — улица в Коломне.
 Улица Островского — улица в Костроме.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Островского — улица в Липецке.
 Улица Островского — улица в Муроме.
 Улица Островского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Николая Островского — улица в Новосибирске.
 Улица Островского — улица в Орле.
 Улица Островского — улица в Пензе.
 Улица Николая Островского — улица в Перми.
 Улица Островского — улица в Петрозаводске.
 Улица Островского — улица в Рязани.
 Улица Островского — улица в Салавате.
 Улица Островского — улица в Саранске.
 Улица Островского — улица в Северодвинске.
 Улица Островского — улица в Таганроге.
 Переулок Островского — улица в Томске.
 Улица Н. Островского — улица в Туле.
 Улица Островского — улица в Чебоксарах.
 Улица Островского — улица в Челябинске.
 Улица Николая Островского — улица в Чите.
 Улица Николая Островского — улица в Электростали.
 Улица Николая Островского — улица в Печоре.

Украина 
 Улица Островского — улица в Виннице.
 Улица Островского — улица в Днепре.
 В Донецке:
 Улица Николая Островского.
 Улица Островского.
 Улица Островского — улица в Константиновке.
 Улица Островского — улица в Луцке.
 Улица Островского — улица в Одессе.
 Улица Островского — улица в Полтаве.
 Улица Островского — улица в Ровно.
 Улица Островского — улица в Сумах.
 Улица Николая Островского — прежнее название (до 2016) улицы Яснополянской в Харькове.
 Улица Островского — улица в Хмельницком.
 Улица Островского — прежнее название улицы 200-летия Тараса Шевченко в Шепетовке.

Латвия 
 улица Островского (Островска) — улица в Даугавпилсе.

См. также 

 Бульвар Островского
 Площадь Островского

Примечания